Вудро Чарлз Томас Герман, «Вуди» Герман (; ,  — , ) — американский джазовый кларнетист, руководитель джаз-бэнда.

Жизнь и творчество 
В.Герман считался музыкальным вундеркиндом, уже в 9-летнем возрасте он выступает на сцене водевиль-театра. В 1930 году он покидает Милуоки, и в 1934 году вступает в Биг Бэнд Айшема Джонса, а в 1936 году возглавляет Биг Бэнд. В конце 1936 года группа В.Германа дебютирует на Бруклине. В 1939 году, с хитом Woodchopper’s Ball, с записью которого было продано более 1 миллиона пластинок, Бин Бэнд становится одним из ведущих оркестров эпохи позднего свинга. В 1939 году он сменяет группу Гленна Миллера в «Гленн Айленд Казино», дважды приглашаются для выступлений в знаменитые Джаз-клубы 52-й Стрит.

В.Герман был великолепным джаз-кларнетистом, в своей игре он находился под влиянием исполнительской техники Фрэнка Трумбауэра. В первый состав Биг Бэнда входили такие замечательные музыканты, как пианист Ральф Бёрнс, гитарист Билли Бауэр, саксофонист Стэн Гетц, трубач Шорти Роджерс, ударник Дейв Таф. Певицей в этом составе была Франсез Уэйн. Игра биг-бэнда была столь впечатляющей, что в 1945 году для них написал музыку Игорь Стравинский («Эбони-концерт» для кларнета и джаз-бэнда).

После ухода из группы Д.Туга и некоторых других музыкантов В.Герман в 1947 году собирает в Лос-Анджелесе второй состав своего оркестра — с легендарной группой саксофонистов Четыре брата (в составе Гётца, Зута Симса, Сержа Халова и Герби Стюарта). Номера исполнителей были рассчитаны на 3 тенора и 1 баритон, и «братьям» предоставлялась возможность исполнить соло перед совместной финальной частью. Второй состав биг-бэнда работал до 1949 года, когда В.Герман получил ангажемент на Кубе, третий — с 1949 года.

В 1954 году музыканты предприняли большое турне по Европе, а в 1958 — по Южной Америке. В 1963 году состав биг-бэнда был опять обновлён, и снова — гастроли: в 1965 году — на фестивалях в Антибе и Сан-Франциско, в 1966 году — новое турне по Европе, в 1968 —  в Ньюпорте, в 1969 — гастроли по Германии. В 1974 году Биг Бэнд Вупи Германа аккомпанирует Фрэнку Синатре во время его концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден, который транслировался ТВ и был посмотрен более чем 1 миллиардом зрителей. Популярность группы В.Германа была весьма высока и в 80-е годы.

В.Герман был как выдающимся организатором, так и замечательным музыкантом. В 50 — 60-е годы он экспериментирует с различными стилями современного джаза — с прохладным джазом и бибопом, которые сумел соединить в своих музыкальных композициях с традиционным джазом.

Литература 
 George Simon The Big Bands, Schirmer Books 1981 (с интервью В.Германа)
 Gene Lees Leader of the Band- life of Woody Herman, Oxford 1997

Ссылки

Примечания 

Кларнетисты по алфавиту
Джазовые кларнетисты США
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Исполнители Capitol Records
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Исполнители Concord Records
Исполнители Decca Records